Куширові (Ceratophyllaceae) — це космополітична родина квіткових рослин, що включає один живий рід, який зазвичай зустрічається в ставках, болотах і тихих струмках у тропічних і помірних регіонах. Живий Ceratophyllum росте повністю зануреним, зазвичай, але не завжди, плавучим на поверхні, і не переносить посухи. Куширові — єдина збережена родина в порядку Ceratophyllales.

Таксономія 
Ceratophyllaceae вважався родичем Nymphaeaceae і був включений до Nymphaeales у системі Кронквіста, але дослідження показали, що він не є тісно пов’язаним з Nymphaeaceae або будь-якою іншою сучасною родиною рослин. Деякі ранні молекулярні філогенії припускали, що це сестринська група для всіх інших покритонасінних рослин, але останні дослідження показують, що це сестринська група для евдикотів. Система APG III розмістила родину у власному порядку Ceratophyllales. Система APG IV приймає філогенію, наведену нижче:

Вимерла родина Montsechiaceae, що містить рід Montsechia, також була поміщена в порядок Ceratophyllales.

Родина куширових (Ceratophyllaceae) містить один живий рід і кілька вимерлих родів, описаних із скам'янілостей, включаючи одну з найдавніших плодоносних рослин (у формі сім'янки), прісноводну рослину Дакотської формації Donlesia з ранньої крейди.

Примітки 

Родини квіткових